Grenacher ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grenacher (1900–1977), Schweizer Kartograph
 Hermann Grenacher (1843–1923), deutscher Zoologe und Histologe
 Karl Grenacher (1907–1989), Schweizer Musiker
 Lars Grenacher (* 1967), deutscher Radiologe und Hochschullehrer